El nombre de Amigos puede referirse a:
 el plural de amigo.
 Amigos, una especie de la familia de las apiáceas.
 Amigos, disco de la banda Santana.
 Amigos..., película española dirigida por Borja Manso.
 Amigos, una escultura de Oviedo (España).
 Friends, una serie de 1994
Sociedad Religiosa de los Amigos